Raha est un nom propre.

Toponyme 

 Raha, une ville d'Indonésie ;
 Raha, un comité de développement villageois du Népal ;
 Al Raha (ou Al Raha Beach), cité lacustre dans l'émirat d'Abou Dabi ;

Patronyme 

 Rachid Raha (1964-), journaliste, anthropologue et militant politique marocain naturalisé espagnol.

Œuvres 

 Raha, un film danois réalisé par Farrokh Majidi, sorti en 1991.